Джейсон Еллісон (,  29 травня 1975, Норт-Йорк) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1991 року.

1993 року був обраний на драфті НХЛ під 17-м загальним номером командою «Вашингтон Кепіталс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Вашингтон Кепіталс», «Бостон Брюїнс», «Лос-Анджелес Кінгс» та «Торонто Мейпл-Ліфс».

Загалом провів 577 матчів у НХЛ, включаючи 25 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Трофей Реда Тілсона (ОХЛ) — 1994.
 Гравець року КХЛ — 1994.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 2001.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Вашингтон Кепіталс»